Гіппій ( — кінний) — оракул Посейдона в Онхесті;

Гіппій — епітет Посейдона, епітет Ареса.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Епітети давньогрецьких богів
Статті без інтервікі-посилань з міфології